Johann von und zu Zwerger ist der Name folgender Personen:

* Johann Augustin von und zu Zwerger (1588–1648), Universitätskanzler der Wiener Universität und Dompropst des Wiener Stefansdomes
 Johann Baptist Zwerger (1824–1893), Fürstbischof von Seckau
 Johann Nepomuk Zwerger (1796–1868), deutscher Bildhauer